В этом списке перечисляются округа Джорджии — штата США.

Джорджия — штат на юго-востоке США включает в себя 159 округов. В соответствии с Конституцией штата Джорджия, всем его округам предоставлено самоуправление по вопросам, которые носят локальный характер. Кроме того, в Джорджии созданы шесть консолидированных городов-округов: Атенс — округ Кларк, Огаста — округ Ричмонд, Колумбус — округ Маскоги, Джорджтаун — округ Куитмен, Стейтенвилл — округ Эклс и Куссета — округ Чаттахучи.

История 
Джорджия среди штатов США занимает второе место по числу округов после Техаса, который в своём составе насчитывает 254 округа (см. список округов в Техасе). Одним из поводов для создания и расположения многих округов в Джорджии было то, что Джорджия — страна фермеров и лесорубов и им должна быть предоставлена возможность приехать в главный город округа, а потом вернуться домой, в один день верхом на лошади или воспользовавшись железнодорожным сообщением. Первоначально Джорджия в первой четверти 20 века была разделена на примерно 25 округов, что стало возможным после введения в эксплуатацию железнодорожного, автомобильного транспорта в виде грузовиков и автобусов. Эти 25 или около того округов, как правило, думали как-будто они были созданы по политическим причинам. Последний новый округ, созданный в Джорджии был округ Пич. Это событие произошло в 1924 году.

Разбиение Джорджии на округа привело к нескольким конституционным поправкам с целью установить ограничение на количество округов в штате. Самая последняя такая поправка, ратифицированная в 1945 году, ограничила их число до 159, хотя существовал в Джорджии и 161 округ с 1924 по 1931 год. Очень малочисленные по населению округа Кэмпбелл и Милтон были включены в состав округа Фултон в 1932 году в качестве финансового оздоровления во время Великой Депрессии, так как эти два округа были почти банкротами. В округе Фултон находится Атланта, и считалось, что налоговые поступления от Атланты и её пригородов помогут поддержать сельские районы ликвидированных округов, которые имели очень малые доходы по налогу на прибыль. Их собственные доходы в основном состояли из налогов на собственность на фермах и леса, которые были немногочисленными.

Изменённые названия округов в Джорджии 
Несколько округов в Джорджии изменили свои названия в истории штата. Jasper County первоначально был назван «Randolph County». Позже, современные Randolph County был основан. Webster County когда-то назвали «Kinchafoonee County» и бывший Cass County был переименован Bartow County.

Несуществующие округа в Джорджии 
Округа Святого Георгия, Святой Марии, Сент-Томас, Сент-Филипп, Церковь Христа, Святого Давида, Санкт-Мэтьюз, Сент-Эндрю, Сент-Джеймс, Сент-Джонс и Павла были расформированы в 1777 году, а все другие округа были созданы позже.

Campbell (1828—1932): Сформированный из Кэрролла и Coweta в 1828 году, половина северо-западу от реки Chattahoochee стал Дуглас в 1870 году, остальные были объединены в юго-западном Фултоне в 1932 году.
Милтон (1857—1932): Сформированный с северо-востока Кобб, юго-восточный Чероки, и юго-запад Форсайт в 1857 (и более поздних северных DeKalb), были объединены в северном Фултоне в 1932 году.
Кроме того, было предыдущее Walton графство в Джорджии, которая на самом деле находится в том, что в настоящее время западной части Северной Каролины. После короткой стычки, называемой Walton война, которая велась между Северной Каролиной и Джорджией в 1810 году, Джорджия отказалась от своих претензий на эту область после 1811 года обследования Ellicott Rock .

Список округов

Примечания 

Округа Джорджии
Джор
Округа